Friessnegg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Friessnegg (1899–1965), österreichische Gerechte unter den Völkern
 Ludwig Friessnegg (1897–1966), österreichischer Gerechter unter den Völkern